Gustavo Francisco María de Thurn y Taxis (en alemán, Gustav Franz Maria von Thurn und Taxis; Dresde, 22 de agosto de 1888-Múnich, 30 de abril de 1919) fue un miembro de la Casa de Thurn y Taxis y príncipe de Thurn y Taxis por nacimiento. Como miembro de la Sociedad Thule, Gustavo fue muerto por el gobierno de la República Soviética Bávara () durante la Revolución alemana de 1918-19.

Familia 
Gustavo nació en Dresde, en el Reino de Sajonia, como cuarto vástago y segundo hijo varón del príncipe Francisco de Thurn y Taxis y de su esposa, la condesa Teresa Grimaud de Orsay. A través de su padre, Gustavo era nieto del Maximiliano Carlos, 6.º príncipe de Thurn y Taxis, y de su esposa, la princesa Matilde Sofía de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg.

Biografía 
Gustavo estudió filosofía en la Universidad de Tübingen. Después de luchar en la Primera Guerra Mundial, se hizo miembro de la Sociedad Thule (), un grupo ocultista y völkisch de Múnich, llamado en honor de un mito de los países nórdicos según la leyenda griega.

Revolución alemana 
Mientras fuerzas de los Guardias Blancos (), una coalición de tropas prusianas y bávaras combinadas con Freikorps, rodearon Múnich, los comunistas empezaron a asaltar los puntos fuertes nacionalistas en la ciudad. El 26 de abril de 1919, el Ejército Rojo () irrumpió en las instalaciones de la Sociedad Thule y arrestó a su secretaria, la condesa Heila von Westarp, a Gustavo, y a otros cinco miembros, tildándolos de "espías de derechas". Gustavo y los otros rehenes fueron llevados al sótano del Gymnasium Luitpold, que servía como puesto del Ejército Rojo desde mediados de abril. Los siete miembros de la Sociedad Thule, incluido Gustavo, y tres soldados del Freikorps fueron asesinados el 30 de abril como represalia por informes de asesinatos de soldados Rojos por soldados Blancos en Starnberg. Gustavo y sus compañeros rehenes fueron alineados contra un muro y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Sus muertes también pudieron ser una represalia por un intento de miembros de la Sociedad Thule de infiltrarse en el gobierno de la República Soviética Bávara y organizar un golpe de Estado el 30 de abril. Gustavo era el más notorio de los cuatro miembros asesinados en el incidente, debido a los extensos lazos de su familia con varias casas reales europeas.

Ancestros

Notas

Referencias 

Nacidos en Dresde
Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Ejecutados de Alemania
Ejecutados por fusilamiento